Ahmad se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 S. Ahmad
 Shamsuddin Ahmad